Schaudt ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Schaudt (1871–1957), deutscher Architekt
 Martin Schaudt (* 1958), deutscher Dressurreiter
 Philipp Gottfried Schaudt (1739–1809), deutscher Schulmeister und Mechanikus